Fred Windett ( ? – 1903) egykori angol sportember.

Pályafutása 
Windett mérnökként érkezett Magyarországra, ahol 1901-ben lett a Budapesti TC csapatkapitánya. Egy nem hivatalos mérkőzésen szerepelt a magyar válogatottban. 1903-ban Indiában hunyt el.

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Források 
 
 
  

Angol labdarúgók
A Budapesti TC labdarúgói
1903-ban elhunyt személyek